Slovo Veritas má více významů:
 Veritas – bohyně pravdy dle římské mytologie

Věda  
 VERITAS (teleskop) – soustava teleskopů v Arizoně pro pozorování záření gama
 VERITAS (sonda) – plánovaná sonda v programu Discovery

Politika  
 Veritas (politická strana) – britská politická strana

Organizace a společnosti 
 Veritas (automobilový výrobce) – západoněmecká společnost zabývající se sportovními a závodními vozy po druhé světové válce
 Veritas AG – německý korporát vyrábějící automobilové díly
 Veritas (společnost) – softwarová společnost

Křesťanství 
 Fórum Veritas – křesťanská organizace
 Veritatis Gaudium – apoštolská konstituce
 Veritatis splendor – encyklika papeže Jana Pavla II.

Umění

Hudba 
 Veritas (skupina) – americká vokální skupina
 Veritas (Agnes album) – album Agnes Carlsson

Literatura 
 Veritas (manhwa) – manhwa psaná Kim Dong-hoon a kreslená Yoon Joon-shik
 Veritas (román) – historický román od Monaldi & Sorti
 Veritas (povídka) – povídka od Robert Reed

Ostatní významy 
 490 Veritas – asteroid
 Veritas File System – Žurnálovací systém souborů
 Veritas (stadion) – stadion finského fotbalového klubu FC Inter Turku 
 Operace Veritas – britská vojenská operace proti Talibanu v roce 2001
 Veritas – odrůda vinné révy
 Pravda vítězí – historické heslo Veritas vincit
 Veritas – značka německých šicích strojů